Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1989.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 33. Jahrgang (1989), Heft 5 (fälschlicherweise mit 34. Jahrgang bezeichnet)

1989
Tennisturnier 1989